Ви́йнанен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1944) — министр финансов Финляндии (1991—1996).
 Вийнанен, Ярмо (род. 1959) — финский дипломат.